Luis Fuentes puede referirse a:

Personas

Toreros 
Luis Fuentes Bejarano, torero español.

Políticos 
Luis Fuentes Molinar, político mexicano.
Luis Fuentes Rodríguez, político español.

Futbolistas 
Luis Fuentes, exfutbolista chileno nacido en 1971.
Luis Fuentes, futbolista chileno nacido en 1995.
Luis Fuentes, futbolista mexicano nacido en 1986.